

Anno 
 455 o 455 a.C.

Codici 
 455 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico CBA Concord (Center for Backyard Astrophysics) di San Francisco, in California

Matematica 
 455 – numero